BAP peut faire référence à :

Musique 
 BAP, groupe de musique allemand ;
 B.A.P, groupe de K-pop sud-coréen ;

Société 
 Buenos Aires al Pacífico, ancienne société privée argentine de chemin de fer

Aviation 
 Base aérienne projetée, base aérienne temporaire de l'Armée de l'air française ;
  ;

Autres 
 Benzyl adénine (ou benzylaminopurine), cytokinine (hormone végétale) de synthèse ;
 Béton autoplaçant, variété de béton très fluide ;
  (en français, navire de la marine péruvienne), le préfixe désignant les navires de la Marine péruvienne ;
 Brigade anti-pub, collectif antipub ;
 Branche d'activité professionnelle, France.

Voir aussi 
 BAP1 ou BRCA1 associated protein-1, enzyme codée par le gène BAP1 situé sur le chromosome 3 humain